Le Tournoi d'Écosse de rugby à sept 2009 (anglais : Scotland rugby sevens 2009) est la  et dernière étape la saison 2008-2009 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 30 et  au Murrayfield Stadium à Édimbourg, en Écosse.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 20 à 19.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Écosse de rugby à sept

Lien externe 

2009
Sport en Écosse en 2009
Rugby à sept en 2009
Sport en mai 2009
Événement sportif à Édimbourg